De originele titel van het boek De lotgevallen van Huckleberry Finn

De volgende films gebaseerd op dit boek:
The Adventures of Huckleberry Finn (1939)
The Adventures of Huckleberry Finn (1954)
The Adventures of Huckleberry Finn (1960)
Huckleberry Finn and His Friends (1979) televisieserie
Adventures of Huckleberry Finn (1985)
The Adventures of Huck Finn (1993)